Timna ist der Name mehrerer Orte:

 Timna (Jemen), die ehemalige Hauptstadt des Reiches Qataban
 Timna (Tel Batasch), nordwestlich von Bet Schemesch (Israel)
 Timna (Negev) (Israel), mit bedeutendem Kupfervorkommen